Vrysoules () ist der Name folgender Orte:

 Vrysoules (Megalopoli), Dorf der Gemeinde Megalopoli, Region Peloponnes, Griechenland
 Vrysoules (Arta), Dorf der Gemeinde Arta, Region Epirus, Griechenland
 Vrysoules (Zypern), Ort im Bezirk Famagusta der Republik Zypern